Куигг ():

 Quigg — торговая марка бытовых электроприборов компании ALDI Purchasing GmbH & Co.

Фамилия 
  (род. 1944) — американский физик-теоретик.
  (1863—1919) — американский журналист, юрист и политик.
 Куигг, Скотт (род. 1988) — британский профессиональный боксёр.